14-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 9 по 14 марта 1979 года. Победу одержал норвежский велогонщик Кнут Кнудсен.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) общей протяженностью 915,5 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1979 на FirstCycling

1979 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1979 году
Март 1979 года